

Patronyme 

 Andrew Drew (1792-1878), amiral britannique ;
 Benjamin Alvin Drew, Jr  (né en 1962), astronaute américain ;
 Benjamin Paul Ballance Drew (1983-), chanteur anglais ;
 Bryce Drew (né en 1974), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Catherine Drew (1832-1910), journaliste et écrivaine irlandaise ;
 Charles R. Drew (1904-1950), chirurgien et chercheur médical afro-américain ;
 
 Ellen Drew (1915-2003), actrice américaine ;
 George Drew (1894-1973), homme politique canadien ;
 Georgianna Drew (1854-1893), actrice américaine (arrière-grand-mère de Drew Barrymore) ;
 Jamie Drew (né en 1973), coureur cycliste australien ;
 Jane Drew (1911-1996), architecte britannique ;
 J.D. Drew (né en 1975), joueur de baseball américain ;
 John Drew (1954-2022), joueur américain de basket-ball ;
 Kara Drew (née en 1975), catcheuse américaine ;
 Kyla Drew (2004-), actrice américaine ;
 Larry Drew II (né en 1990), joueur américain de basket-ball ;
 Larry Drew (né en 1958), ancien joueur de basket-ball devenu entraîneur ;
 Lee Drew, (né en 1976), joueur de squash anglais ;
 Maurice Jones-Drew (né en 1985), joueur américain de football américain ;
 Reginald Drew (1878-1951), peintre britannique ;
 Robert Drew (1924-2014),  réalisateur et producteur américain ;
 Roland Drew (1900-1988), acteur américain ;
 Ronnie Drew (1934-2008), chanteur irlandais et musicien de musique folk ;
 Sidney Drew (1863-1919) : acteur, réalisateur, scénariste américain ;
 Stephen Drew (né en 1983), joueur de baseball américain ;
 Tim Drew (né en 1978), joueur de baseball américain ;

Prénom 
Drew est aussi un prénom mixte.

Culture 

 Le Drew Carey Show, série télévisée américain (1995-2004) ;
 Nancy Drew, héroïne américaine de romans écrit par le collectif Caroline Quine, connue en France sous le nom d'Alice Roy ; ce personnage a fait l'objet de plusieurs adaptations en films, séries télévisées, téléfilm et en jeux vidéo dont :
 Nancy Drew, film américain réalisé par Andrew Fleming et sorti en 2007 au cinéma, cinquième adaptation de la série de romans au cinéma, avec Emma Roberts dans le rôle de Nancy Drew.

Toponyme 

 Drew, ville du Mississippi, aux États-Unis ;
 Comté de Drew, comté de l'Arkansas, aux États-Unis.

Prénom anglais
Prénom épicène
Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom
Patronyme anglais